Phillipsburg (Geòrgia)
 Phillipsburg (Ohio)
 Phillipsburg (Missouri)
 Phillipsburg (Nova Jersey)